Grey's Anatomy (televisieserie), een Amerikaanse ziekenhuisserie
 Grey's Anatomy (album), een reeks soundtrackalbums gebaseerd op deze tv-serie
 Gray's Anatomy, een standaardwerk op het gebied van de menselijke anatomie